Кампонгтя́м (; kʰɐet kɑmpʊəŋ caːm) — провинция (кхет) в юго-восточной части Камбоджи. Площадь составляет 9799 км²; население по данным на 2008 год — 1 680 694 человека. Административный центр — город Кампонгтям.

Административное деление 
Территория провинции включает 16 округов (сроков), 173 коммуны (кхум) и 1767 деревень (пхум).

Округа провинции:

Люди, родившиеся в провинции Кампонгтям 
 Хун Сен
 Ху Ним

Ссылки 

Провинции Камбоджи